Села:
 Володіївці — Вінницька область, Барський район
 Володіївці — Вінницька область, Чернівецький район